Kovács Nikolett (1982) gyorsasági motorversenyző
 Kovács Nikolett (?) labdarúgó (Renova)
 Kovács Nikolett (1991) labdarúgó (Hegyvidék SE)